«Остров сокровищ» — художественный фильм, экранизация одноимённого романа Р. Л. Стивенсона, вторая из трёх советских.

Сюжет 
Однажды в руки смелого юного Джима Гокинса, мечтающего о романтических захватывающих приключениях, попадает старинная морская карта. Она открывает путь к кладу легендарного пирата — капитана Флинта. Сокровища зарыты на островке, затерянном в океане. Вместе с доктором Ливси, сквайром Трелони и капитаном Смоллеттом на шхуне «Эспаньола» Джим, ставший юнгой, отправляется в опасное плавание. Но случилось так, что на этом же судне в плавание отправились и пираты — бывшие члены команды капитана Флинта. Кок Джон Сильвер организует заговор на корабле, и команде храброго капитана Смоллетта приходится сражаться с бунтовщиками. Смоллетт, Трелони и Ливси занимают оборону на острове, в старом форте капитана Флинта. Сильвер атакует форт, но штурм проваливается. Слуги сквайра Джойс и Хантер погибают, капитан Смоллетт получает ранение. Джим Гокинс сбегает из форта и уводит «Эспаньолу» на Северную стоянку. Джим убивает боцмана Гендса, который пытался убить юнгу. Но Гокинс попадает в плен к пиратам; они, взяв его с собой, отправляются на поиски клада. Вскоре они попадают в засаду, двое пиратов погибают, трое спасаются бегством. Отряд Смоллетта разыскивает сокровища и благополучно возвращается в Бристоль.

В главных ролях 
 Борис Андреев — «Долговязый» Джон Сильвер, судовой кок и капитан пиратов
 Ааре Лаанеметс — Джим Гокинс, юнга (озвучил Алексей Борзунов)
 Лаймонас Норейка — доктор Дэвид Ливси (озвучил Эдуард Изотов)
 Альгимантас Масюлис — сквайр Джон Трелони (озвучил Виктор Рождественский)
 Юозас Урмонавичус — капитан Смоллетт (озвучил Владимир Дружников)
 Игорь Класс — Бен Ганн, бывший пират, островитянин (озвучил Сергей Курилов)

В ролях 
 Александр Алёшин — Джон Хантер, слуга сквайра Трелони
 Харий Авенс — Том Морган, пират
 Казимирас Виткус — Билли Бонс, пират-штурман (озвучил Анатолий Соловьев)
 Владимир Грамматиков — Ричард Джойс, слуга сквайра Трелони
 Антанас Пикялис — Израэль Хэндс, пират-боцман (озвучил Иван Рыжов)
 Юрис Плявиньш —  Абрахам Грей, плотник
 Роберт Росс — Том Редрут, слуга сквайра Трелони
 Валентин Рудович — Джоб Эндерсон, пират
 Михаил Селютин — Дик Джонсон, матрос
 Николай Силис — Том, моряк
 Витаутас Томкус — Джордж Мерри, пират (озвучил Леонид Марков)
 Андрей Файт — Слепой Пью, пират (озвучил Михаил Глузский)
 Людмила Шагалова — миссис Гокинс, хозяйка трактира «Адмирал Бенбоу»

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Эдгар Дубровский
 Евгений Фридман
 Режиссёр: Евгений Фридман
 Оператор: Валерий Базылев
 Художник: Константин Загорский
 Композитор: Алексей Рыбников
 Текст песен: Юлий Михайлов, он же Юлий Ким
 Дирижёр: Эмин Хачатурян

Съемки 
Для фильма при участии инженера-конструктора Ялтинской киностудии В. П. Павлотоса была перестроена рыболовецкая парусно-дизельная шхуна «Клим Ворошилов» в бригантину «Испаньола». Судно позднее задействовали в картинах «Русалочьи отмели» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972 год, режиссёр Станислав Говорухин). Корабль установлен на набережной Ялты как ресторан, сейчас это один из символов курорта.

Музыка 
Композитор: Алексей Рыбников, Текст песен: Юлий Ким.
 Сокровища Флинта [3:23]
 Белые паруса [2:04]
 Старая карта [0:50]
 Малютка Дженни [2:28]
 Охота на акул [1:23]
 Ах, бедный мой Томми [3:52]
 Эспаньола в море [2:12]
 Баллада [2:21]

Издание на видео 
В 1980-е годы в СССР фильм выпускался на видеокассетах VHS издательством «Видеопрограмма Госкино СССР». В начале 1990-х годов в СССР выпущен на VHS кинообъединением «Крупный план». В середине 1990-х выпущен на VHS изданием «Союз Видео»
В 2001 году фильм отреставрирован и выпущен на DVD изданием «Russian Cinema Council» в системах PAL и NTSC.

Примечания

Ссылки 
 vObzor.com — ОСТРОВ СОКРОВИЩ (1971)

Приключенческие фильмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Евгения Фридмана
Экранизации романа «Остров сокровищ»
Фильмы СССР 1971 года
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова